Famille Henckel von Donnersmarck, famille noble de Silésie, originaire de Szepes (actuelle Slovaquie) ;
 Florian Henckel von Donnersmarck, réalisateur et scénariste allemand, né le  ;
 Guido Henckel von Donnersmarck (1830-1916), gentilhomme allemand, magnat de l'industrie et préfet de la Lorraine.
Patronyme germanique